Clayton Cosgrove (né en 1969), un homme politique néo-zélandais ;
 Daniel Cosgrove (né en 1970), un acteur américain ;
 Denis Cosgrove (1948-2008), un géographe et un universitaire britannique ;
 Miranda Cosgrove (née en 1993), une actrice de télévision et chanteuse américaine ;
 Peter Cosgrove (né en 1947), un ancien officier de l'armée australienne, gouverneur général d'Australie ;
 Rachel Cosgrove Payes (1922-1998), une romancière américaine ;
 Stanley Cosgrove (1911-2002), un artiste-peintre canadien ;
 William Cosgrove, un administrateur canadien, président du Conseil mondial de l'eau et du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.
Patronyme anglais